H.N. Werkmanbrug, in de Groninger volksmond beter bekend als de Museumbrug
 Werkmanbrug (monument), een monument voor de Groningse drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman
 Hendrik Werkmanbrug, brug in Diemen (Holland Park)